Natalyne (; ) ist ein Dorf im Südwesten der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 3600 Einwohnern (2001). 

Das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erstmals schriftlich erwähnte Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 69,896 km² großen Landratsgemeinde im Zentrum des Rajon Krasnohrad, zu der noch das Dorf Uljaniwka (, ) mit etwa 300 Einwohnern gehört.

Die Ortschaft liegt an der Berestowa (), einem 99 km langen Nebenfluss des Oril am gegenüberliegenden Flussufer vom Rajonzentrum Krasnohrad und 110 km südwestlich vom Oblastzentrum Charkiw. 

Durch das Dorf verläuft die Fernstraße M 18/ E 105 und die Territorialstraße T–21–19.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Ersterwähnung im 18. Jahrhundert
Rajon Krasnohrad